Volumen steht für:

 Volumen, der räumliche Inhalt eines geometrischen Körpers
 Schriftrolle, Buchrolle aus Papyrus oder Pergament
 Blutvolumen, die Gesamtmenge des Blutes eines Organismus
 Datenvolumen, Speicherkapazität bei Datenträgern, siehe Datenmenge
 Marktvolumen, die gesamte Nachfrage innerhalb eines Marktpotentials

Siehe auch:
 Handelsvolumen
 Volume